Morés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Morés (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar